Le tournoi de tennis de la côte Pacifique 2008 s'est déroulé du 18 au 24 février et a été remporté par l'Américain Andy Roddick.

Déroulement 
Au , les éliminations de Jürgen Melzer par Guillermo García-López et de Sam Querrey par Denis Gremelmayr ouvrent le tableau d'Andy Roddick, tête de série  et  mondial, vainqueur du tournoi en 2004 et 2005. James Blake et Kei Nishikori, récents finalistes de Delray Beach, passent sans soucis.

En 1/8 de finale, le grand serveur américain de 22 ans, John Isner, sauve 3 balles de match avant de battre l'Allemand Tommy Haas. Andy Roddick, qui met fin à la série de victoires consécutives de Kei Nishikori, et James Blake se qualifient facilement pour le tour suivant.

En quart de finale, John Isner s'incline après 3 jeux décisifs face à Guillermo García-López. Robby Ginepri, qui avait perdu la semaine précédente à Delray Beach contre James Blake, prend cette fois-ci facilement sa revanche. Andy Roddick et Radek Štěpánek atteignent également le dernier carré.

En demi-finales, la logique des têtes de série est respectée et c'est donc logiquement qu'Andy Roddick et Radek Štěpánek, vainqueurs respectifs de Guillermo García-López et Robby Ginepri, se retrouvent en finale. C'est la première finale des deux hommes sur le circuit en 2008.

En finale, Andy Roddick, sans concéder sa mise en jeu, remporte le tournoi, pour la  de sa carrière, après 2004 et 2005. Il reste  mondial et garde son avance sur Richard Gasquet. Radek Štěpánek s'enlise vers la .

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Article connexe 
 Saison 2008 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2008
Tennis masculin en 2008
Sport en Californie en 2008
Tennis en février 2008
Tennis aux États-Unis en 2008